Гэри Фэй Лок (, род. , Сиэтл, Вашингтон, США) — американский политик, посол США в Китайской народной республике с августа 2011 по февраль 2014 года, ранее с марта 2009 года занимал пост министра торговли США. До этого жил и работал в штате Вашингтон: в 1983—1994 годах был членом Палаты представителей штата, в 1994—1997 годах — управляющим графства Кинг-Каунти, в 1997—2005 годах — губернатором штата, а затем — партнёром в юридической фирме Davis Wright Tremaine. Стал известен как первый политик китайского происхождения, занявший губернаторский пост в США.

Биография 
Гэри Фэй Лок (Gary Faye Locke, английский вариант китайского имени Lok Ga-fai) родился 21 января 1950 года в Сиэтле. Он был вторым из пяти детей Джимми Лока (Jimmy Locke) и Джули Лок (Julie Locke) и внуком иммигранта из Китая (провинция Гуандун), его семья жила в бедности — и лишь позже купила ресторан, а затем продовольственный магазин. Первые шесть лет Лок провёл в Yesler Terrace, муниципальном жилье для детей ветеранов Второй мировой войны. При этом до того, как Лока отправили в детский сад, он говорил исключительно по-китайски (кантонски). В 14 лет он получил высшую скаутскую степень «разведчика-орла» (Eagle Scout). Известно, что Лок работал в продуктовой лавке и ресторане своего отца.

В 1968 году Лок окончил с отличием школу Франклина (Franklin High School) в Сиэтле. Благодаря подработке, денежной помощи и стипендиям Лок смог учиться в Йельском университете. Причём, по его собственным утверждениям, он был принят отчасти исходя из желания администрации университета подчеркнуть политику расового равноправия. Там в 1972 году Лок получил диплом бакалавра политических наук. В 1975 году в Бостонском университете он получил степень доктора юриспруденции.

В 1976—1980 годах Лок работал заместителем прокурора в Кинг-Каунти, наиболее населённом графстве штата Вашингтон, включающем его центр Сиэтл; в этой должности он занимался тяжёлыми уголовными преступлениями. В 1980 году Лок участвовал в организации предвыборной кампании демократического кандидата на пост губернатора штата Джима Макдермотта (Jim McDermott), закончившейся его поражением. Впоследствии Лок был юристом при комитете по высшему образованию сената штата Вашингтон, работал в департаменте Сиэтла по правам человека, а согласно отдельным источникам, был также менеджером телефонной компании.

В 1982 году Лок был избран членом Палаты представителей штата Вашингтон от Демократической партии (вступил в должность в 1983 году) и после этого переизбирался ещё дважды. Основные предвыборные обещания Лока в 1982 году были связаны с улучшением образовательной системы и борьбой с преступностью, причём пресса особенно отмечала его деятельность в сфере образования. В 1988 году (по другим сведениям, в 1989 году) Лок возглавил бюджетную комиссию штата, причём в 1992 году в прессе отмечались его значительные успехи в составлении бюджета, устраивавшего как демократов, так и республиканцев. В то же время некоторые решения, на которых настоял Лок, касавшиеся повышения налогов, а также повышения зарплат бюджетным работникам, представлялись неоднозначными. Его увлечённость работой дала повод для публикации в 1991 году в Seattle Weekly статьи под заголовком «Человек, ошибочно принимающий свою жизнь за законодательную деятельность» (The Man Who Mistook His Life for the Legislature).

В ноябре 1993 года Лок был избран местными жителями управляющим графства Кинг-Каунти, в которое входит Сиэтл, занял пост в январе 1994 года и в связи с этим покинул Палату представителей штата. Управляющим графства Лок оставался до января 1997 года.

В 1996 году Лок, заявлявший о своих претензиях на губернаторский пост ещё в 1992 году, был избран губернатором штата Вашингтон, вступил в должность в январе 1997 года. Лок стал первым в истории США губернатором китайского происхождения. При этом в прессе подчеркивалось, что это давало Локу не только особый статус в азиатском сообществе, но и возлагало на него значительную ответственность. Уже через два месяца после вступления в должность Лок посетил Китай.

Вскоре после избрания на губернаторский пост Лок фигурировал в скандале, связанном с зарубежными пожертвованиями переизбранному незадолго до этого президенту США Биллу Клинтону во время его предвыборной кампании 1996 года. Однако в 1998 году комитет Конгресса США по правительственной реформе и контролю (House Committee on Government Reform and Oversight) объявил об отсутствии свидетельств в пользу того, что Лок умышленно принимал незаконные пожертвования.

В 2000 году Лок был избран губернатором штата Вашингтон на второй срок. Однако несмотря на принадлежность к Демократической партии, его политика воспринималась как несколько консервативная; в частности, критике со стороны коллег по партии подвергалась политика повышения налогов, сокращение расходов на здравоохранение, увольнение значительного числа государственных служащих.

В январе 2003 года Локу было поручено представить ответ Демократической партии на послание президента США республиканца Джорджа Буша Конгрессу США, после чего Лок и его семья получили ряд угроз. Тогда же сотрудники ФБР задержали Джеймса Брейли-младшего (James D. Brailey Jr), лидера группировки, которая с 2001 года планировала убийство Лока. Ряд аналитиков связали эту угрозу с последовавшим вскоре заявлением Лока о том, что он не претендует на третий губернаторский срок.

Непосредственно после того, как в январе 2005 года Лок покинул пост губернатора, он участвовал в организации визита председателя Китая Ху Цзиньтао в США. В 2005 году Лок стал партнёром в сиэтлской юридической компании Davis Wright Tremaine. В компании он занимался вопросами, связанными с Китаем, и взаимоотношениями с властями.

Во время кампании, предшествовавшей президентским выборам 2008 года, Лок стал одним из руководителей группы поддержки Хиллари Клинтон в штате Вашингтон. Самого Лока в отдельных публикациях назвали в качестве человека, который в будущем мог бы претендовать на пост президента США; при этом сам он ни разу публично не высказывал такого желания.

23 февраля 2009 года президент США Барак Обама и вице-президент Джо Байден, незадолго до этого вступившие в должность, предложили кандидатуру Лока на пост министра торговли, после чего тот покинул работу в юридической компании. Лок стал третьей кандидатурой, предложенной новой демократической администрацией; предыдущее две были отклонены ещё на предварительных этапах рассмотрения. Китайская пресса связывала выдвижение Лока в министры с возможным желанием Обамы принять во внимание интересы правительства Китая. 24 марта 2009 года Сенат США утвердил Лока на посту министра торговли США.

В марте 2011 года Обама предложил Лока на пост посла США в Китайской народной республике взамен республиканца Джона Хантсмана (Jon Huntsman), планировавшего участвовать в президентской гонке. В конце июля того же года Сенат утвердил кандидатуру Лока, 1 августа он оставил министерский пост и официально вступил в должность посла КНР. Обязанности министра торговли США временно исполняла бывший заместитель Лока Ребекка Бланк (Rebecca Blank), а в октябре того же года новым министром стал Джон Брайсон (John Bryson).

Лок дважды женился: первый раз — во время учёбы в Бостонском университете на Диане Вон (Diane Wong), с которой он развёлся спустя четыре года, второй раз — в 1994 году на дочери иммигрантов из Китая, телевизионной журналистке Моне Ли (Mona Lee). У Гэри и Моны трое детей: родившаяся в 1997 году Эмили Николь (Emily Nicole), родившийся в 1999 году Дилан Джеймс (Dylan James) и родившаяся в 2004 году Мэдлин Ли (Madeline Lee).

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Средней школы Франклина (Сиэтл)
Выпускники Йельского университета
Выпускники Бостонского университета
Выпускники Школы права Бостонского университета
Губернаторы Вашингтона
Министры торговли США
Кабинет Барака Обамы
Члены Палаты представителей штата Вашингтон
Послы США в Китае